Gerhartl ist der Familienname folgender Personen:

 Gertrud Gerhartl (* 1934), österreichische Historikerin
 Otto Gerhartl (1907–1998), österreichischer Politiker (SPÖ) und Graveur
 Marco Gerhartl (* 1984), österreichischer Motorsportler 
 Luca Gerhartl (* 1990), österreichischer Motorsportler